Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pietro Pennisi e Alex Rădulescu che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Dick Norman 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Marius Barnard /  Tom Kempers (quarti di finale)
 Paul Hand /  Chris Wilkinson (primo turno)

 Jeremy Bates /  Tim Henman (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Brent Larkham (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1994